Cevallos kan syfta på följande:

 Pedro Cevallos Guerra, spansk diplomat (1759–1839)

Geografi

Argentina 

 Ceballos (ort i Argentina), La Pampa,

Ecuador 

 Cevallos (ort), Tungurahua, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar